Cet article présente une liste des lacs du Japon dont la superficie est supérieure à .


Notes et références

Annexe

Source 
  The Japanese Ministry of Land, Infrastructure, and Transport - Significant Lakes of Japan

Lien externe

Articles connexes 
 Liste de lacs par superficie
 Liste de lacs par profondeur
 Liste de lacs par volume

Japon
Liste en rapport avec le Japon